AS, As sau as poate fi:
 As, carte de joc cu valoarea cea mai mare între cărțile de aceeași culoare
 As, maestru
 As, simbolul elementului chimic Arsenic 
 Samoa Americană, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .as, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Samoa Americană
 Australia, codul FIPS 10-4 și vechiul cod NATO al acestei țări
 Assam, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Ås, comună în județul Akershus, Norvegia
 Aš, oraș în Republica Cehă
 AS, ActionScript, limbaj de programare folosit de Adobe Flash
 Sistem autonom, set de rutere aflate sub o administrare comună
 as (unix), limbaj de programare în cod-mașină în Unix
 As (monedă), monedă din Roma antică
 AS, Associazione Sportiva, denumire în limba italiană pentru „Asociație sportivă”, care precede numele multor echipe de fotbal din Italia (ex.: AS Roma)